Příjmení Wilkerson nosí více významných osobností:

 David Wilkerson (1931–2011) – americký křesťanský kazatel a evangelista
 Lawrence Wilkerson (* 1945) – plukovník Armády USA a šéf štábu sekretariátu Colina Powella
 Tyler Wilkerson (* 1988) – americký basketbalista

Externí odkazy